Franciaország
Oudon, település Loire-Atlantique megyében
Oudon, a Mayenne folyó mellékfolyója